Jus soli (, юс соли, ) — принцип приобретения гражданства, согласно которому гражданство обусловлено местом рождения и не связано с гражданством родителей.

Практическое значение 
Дети, родившиеся у всех лиц, проживающих, например, в США, включая детей, родившихся у проживающих в США граждан иностранных государств, автоматически получают американское гражданство, кроме детей иностранных дипломатических и консульских работников, а также в случае оккупации территории США силами враждебного иностранного государства кроме детей тех, кто осуществляет оккупацию.

Коллизии 
Рождение ребёнка от родителей-граждан государства, применяющего «право крови», на территории государства, в котором действует «право почвы», может привести к появлению у такого ребёнка двойного гражданства, тогда как рождение ребёнка у родителей-граждан государства, применяющего «право почвы», на территории государства применяющего «право крови», может сделать такого ребёнка лицом без гражданства.

Распространение 
Распространён в государствах в Северной и Латинской Америки, таких как (по данным Nations Granting Birthright Citizenship):
 Антигуа и Барбуда;
 Аргентина;
 Барбадос;
 Белиз;
 Боливия;
 Бразилия;
 Венесуэла;
 Гайана;
 Гватемала;
 Гондурас;
 Гренада;
 Доминика;
 Доминиканская Республика (с ограничениями);
 Канада;
 Коста-Рика;
 Лесото;
 Мексика;
 Никарагуа;
 Пакистан;
 Панама;
 Парагвай;
 Перу;
 Сальвадор;
 Сент-Винсент и Гренадины;
 Сент-Кристофер и Невис;
 Сент-Люсия;
 США;
 Тринидад и Тобаго;
 Уругвай;
 Фиджи;
 Чили — кроме детей лиц, находящихся проездом (extranjeros transeúntes), и сотрудников официальных представительств иностранных государств;
 Эквадор;
 Ямайка.

По отдельным мнениям 
Jus soli — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства, практикующего юс соли, лицам, родившимся на территории этого государства, независимо от гражданства родителей. Jus soli был частью английского общего права, в отличие от jus sanguinis, который вытекает из римского права, которое влияло на гражданско-правовые системы континентальной Европы. Исторически юс соли получил распространение в государствах со значительными процессами смешения (метисации) различных групп населения, заселявшего ту или иную территорию и иммигрантских странах (США, Канада и т. д.), где это право зачастую закрепляет конституция. Президент США Дональд Трамп призвал к отмене практики предоставления гражданства детям иностранцев. В противовес юс соли существует также юс сангвинис (лат. jus sanguinis), буквально «право крови», получивший распространение в Германии, а затем и в других мононациональных странах Европы.

Примечания 

Латинские юридические термины
Конституционное право
Натурализация